Henning Jensen kan være flere personer:

 Henning Jensen (arkitekt) – dansk arkitekt (1924-2013)
 Henning Jensen (forfatter) – dansk forfatter
 Henning Jensen (grosserer) (1887-1943) – dansk grosserer og vicekonsul
 Henning Jensen (skuespiller) – dansk skuespiller
 Henning Jensen (fodboldspiller, født 1949) – dansk fodboldspiller
 Henning Jensen (fodboldspiller, født 1910) – dansk fodboldspiller
 Henning Munk Jensen – dansk fodboldspiller
 Henning Jensen (borgmester i Næstved Kommune) – borgmester i Næstved Kommune
 Henning Jensen (bokser, 1930'erne) – dansk professionel bokser aktiv i 1935
 Henning Jensen (bokser, 1940'erne/1950'erne) – dansk professionel bokser aktiv i 1952-1953
 Henning G. Jensen – borgmester i Aalborg Kommune
 Henning Jensen Nyhuus – borgmester i Randers Kommune
 Henning Jensen (f. 1938) – tidligere borgmester i Horsens Kommune
 Henning Jensen (fodbolddommer) – dansk fodbolddommer